Niemcy:
 Tholey – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie St. Wendel

Inne:
 Tholey – opactwo

Osoby:
 Dominique Tholey – niemiecki koszykarz
 Paul Tholey – niemiecki psycholog